Mangen bezeichnet:

 Mangen (Wuppertal), eine Ortslage in Wuppertal

 Christian Mangen (* 1972), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (FDP)
 Gilles Mangen (* 1989), luxemburgischer Eishockeytorwart